Megadyptes waitaha  — вид вымерших птиц из семейства пингвиновых, ископаемые остатки которых открыты в Новой Зеландии в ноябре 2008 года, когда учёные из университетов Отаго и Аделаиды проанализировали кости, которые, как считалось, принадлежали желтоглазым пингвинам. Но остатки возрастом около 500 лет, как оказалось, содержали другое ДНК. Ископаемый пингвин был на 10 % мельче желтоглазого, хотя в целом они были похожи. Вымер он примерно в то же время, когда в Новую Зеландию стали прибывать полинезийские поселенцы (1300—1500 годы), возможно, по причине своей съедобности. Эти новые данные дают основания говорить о том, что желтоглазый пингвин, уже очень редкий на островах, возможно, не является их коренным обитателем, но относительно недавно переселился в Новую Зеландию из Антарктики и заменил собой вымершего пингвина Ваитаха.

Название дано по крупному маорийскому племени (иви) Ваитаха.

Примечания

Литература 
 Boessenkool S., Austin J. J., Worthy T. H., Scofield P., Cooper A., Seddon P. J., and Waters J. M. 2009. Relict or colonizer? Extinction and range expansion of penguins in southern New Zealand. Proceedings of the Royal Society B 276: 815—821.

Вымершие пингвинообразные
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 2009 году
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии